Le mot Appenzell est originellement le nom d'un village suisse, aujourd'hui une petite ville.

Sciences et techniques 
En biologie :
 deux races de poules domestiques originaires du canton d'Appenzell sont appelées appenzelloises :
 l'Appenzelloise barbue,
 l'Appenzelloise huppée ;
 le Bouvier de l'Appenzell est une race de chien suisse ;
 la Chèvre d'Appenzell est une race de chèvre suisse.

Culture et société 
 Dans le domaine de l'alimentation, on appelle parfois appenzell l'appenzeller, un fromage suisse produit dans le canton d'Appenzell.

Toponyme 

 le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures,
 Appenzell, le chef-lieu de ce canton,
 le district d'Appenzell, un district de ce canton ;
 le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures, dont le chef-lieu est Herisau ;
 le canton d'Appenzell, un ancien canton, séparé en deux en 1597 (le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures et le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures).